Demineralisierung oder Demineralisation ist der Mangel oder der Entzug von Mineralstoffen:

Ein Krankheitssymptom in der Medizin: Demineralisation (Medizin)
Ein Verfahren zur Demineralisierung (Entsalzung) von Wasser, siehe: Demineralisiertes Wasser
In der Prozesstechnik der Entzug von Mineralstoffen aus Brennstoffen wie Erdöl oder Braunkohle.